Amelin ist der Familienname folgender Personen:

 Anatoli Nikolajewitsch Amelin, russischer Tischtennisspieler
 Ferdinand Amelin (1868–1947), österreichisch-ungarischer Steinmetz des Historismus, Richter in Kaisersteinbruch

Auch:
Amelin, ein Weiler in der Oblast Kursk in Russland

Siehe auch:
 Ameling